Vitalien ou Vitaliano (sous sa forme italienne) est un prénom masculin.

Saint 
 Saint Vitalien, pape de 657 à 672.
 Saint Vitalien de Capoue, saint catholique et évêque de Capoue au .
 Saint Vitaliano di Osimo, saint catholique et évêque d'Osimo au .

Prénom 
 Vitalien, général byzantin d'origine scythe du .
 Vitaliano Visconti (1618-1761), cardinal italien
 Vitaliano Donati (1717-1762), médecin, archéologue et botaniste italien.
 Vitaliano Borromeo (1720-1793), cardinal italien.
 Vitaliano Brancati (1907-1954), écrivain italien.
 Vitaliano Trevisan (né en 1960), écrivain, acteur, dramaturge, metteur en scène, librettiste, scénariste et essayiste italien.

Patronyme 
 Joseph Vitalien, médecin français qui vit en Éthiopie de 1901 à 1910 où il est brièvement précepteur du futur negus Haïlé Sélassié Ier.

Toponyme 
 San Vitaliano, commune italienne en Calabre.

Prénom masculin